Жуково — деревня в Кривошеинском районе Томской области, Россия. Входит в состав Кривошеинского сельского поселения.

История 
В 1926 году деревня Жукова состояла из 110 хозяйств, основное население — русские. Центр Жуковского сельсовета Кривошеинского района Томского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кривошеинского района